Le Tournoi de Monte-Carlo 1987 s'est déroulé du 20 au 26 avril et a vu la victoire de Mats Wilander qui a battu en finale Jimmy Arias remportant ainsi son  sur le circuit ATP, le  de sa carrière à Roquebrune-Cap-Martin.

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de Monte-Carlo
 Saison 1987 de l'ATP

Liens externes 
    Site officiel
 
 

ATP 1987
1987 à Monaco
Monte-Carlo
Tennis en avril 1987